Тальянское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Тальяны.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1288 человек, в том числе 603 мужчины и 685 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Тальяны
 Ходарей
 Ягаты

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области